A Fase Final da Liga dos Campeões da AFC de 2018 foi disputada entre 7 de maio até 10 de novembro. Um total de 16 equipes competiram nesta fase.

Equipes classificadas 
Os vencedores e os segundo colocados de cada um dos oito grupos avançaram as oitavas de final.

Calendário 
O calendário para cada fase é o seguinte:

Chaveamento 
O chaveamento para a fase final foi definido após o sorteio das quartas de final realizado em 23 de maio de 2018 na sede da AFC em Kuala Lumpur na Malásia.

Oitavas de final 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

4–4 no placar agregado. Persepolis venceu pela regra do gol fora de casa.

Al-Sadd venceu por 4–3 no placar agregado.

Jeonbuk Hyundai Motors venceu por 4–3 no placar agregado.

2–2 no placar agregado. Tianjin Quanjian venceu pela regra do gol fora de casa.

Al-Duhail venceu por 8–3 no placar agregado.

Esteghlal venceu por 4–3 no placar agregado.

Suwon Samsung Bluewings venceu por 3–1 no placar agregado.

Kashima Antlers venceu por 4–3 no placar agregado.

Quartas de final 
O sorteio para decidir as partidas das quartas de final, semifinais e finais e mando de campo em cada fase foi realizado 23 de maio de 2018. Para as quartas de final não houve a "proteção por país", ou seja, se houver duas equipes do mesmo país eles poderão se enfrentar nas quartas, independentemente do sorteio.

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Persepolis venceu por 3–2 no placar agregado.

Al-Sadd venceu por 5–3 no placar agregado.

Kashima Antlers venceu por 5–0 no placar agregado.

3–3 no placar agregado. Suwon Samsung Bluewings venceu na disputa por pênaltis.

Semifinal 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Persepolis venceu por 2–1 no placar agregado.

Kashima Antlers venceu por 6–5 no placar agregado.

Final 
A partida de ida foi sediada pela equipe da Ásia Oriental e a partida de volta na Ásia Ocidental, invertido em relação a final da edição anterior do torneio.

|}

Partida de ida

Partida de volta

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2018
 Liga dos Campeões da AFC de 2018 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2018 – Fase de Grupos

Ligações externas 
 AFC Champions League 

2018 no futebol